Бронштейн — фамилия еврейского происхождения.

Известные носители

А 
 
 Бронштейн, Алексей Николаевич (более известен под фамилией Гарри; 1902—1960) — русский советский писатель, журналист.
 Бронштейн, Анатолий Аркадьевич (1926—1976) — советский физиолог.

В, Д, Е, З 
 Бронштейн, Виктор Владимирович (род. 1951) — российский бизнесмен, меценат, галерист, поэт, издатель.
 Бронштейн, Давид Ионович (1924—2006) — советский шахматист.
 Бронштейн, Ехезкл (Хаскл) Арон-Мойшевич (1897—1968) — американский еврейский (идиш) прозаик, поэт, редактор и литературный критик.
 Бронштейн, Зинаида Львовна (в замужестве Волкова; 1901—1933) — советская марксистка, старшая дочь Льва Троцкого и его первой жены Александры Соколовской.

И 
 Бронштейн, Идел Ушерович (1936—2019) — молдавский, советский и американский математик, педагог.
 
 Бронштейн, Иоганн Моисеевич (1911—2006) — советский учёный в области общей физики и электроники.

К 
 Бронштейн, Калман Гершонович (1896—1941) — советский геофизик

Л 
 Бронштейн, Лев Давидович (Лев Троцкий, 1879—1940) — российский революционер, советский военный и государственный деятель.
 Бронштейн, Луис (1946—2014) — аргентинский шахматист, международный мастер.

М 
 Бронштейн, Макс (более известен как Мордехай Ардон; 1896—1992) — израильский художник.
 Бронштейн, Матвей Петрович (1906—1938) — советский физик-теоретик.

О 
 Бронштейн, Ольга Давидовна (более известна под фамилией Каменева; 1883—1941) — деятельница российского революционного движения.

Р 
 Бронштейн, Рафаэль (1900—1988) — американский скрипач и музыкальный педагог.
 Бронштейн, Рувим Вольфович (известен под псевдонимом Роман Казаков, 1948—1986) — советский актёр, артист разговорного жанра.

С 
 Бронштейн, Самуил (1908—1994) — настоящая фамилия Сэмюэла Бронстона, американского кинопродюсера.
 Бронштейн, Соломон Самуилович (1908—1965) — архитектор.
 Бронштейн, Срул Моисеевич (1914—1943) — еврейский поэт.

Ф,Ш,Ю,Я 
  (также Фил Бронстин) (род. 1951) — американский журналист.
 Бронштейн, Шая Иосифович (1910) — советский график.
 Бронштейн, Юрий Израилевич (1899—1942) — советский переводчик, археограф.
 Бронштейн, Яков Менделевич (род. 1940) — российский режиссёр и сценарист.

Составные фамилии 
 Бронштейн Бартон, Эна (род. 1940) — американская пианистка и музыкальный педагог чилийского происхождения.

Другое 
 (7002) Бронштейн — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.

См. также 
 Бернштейн

Примечания